Мейстрилига может означать:
 Мейстрилига (футбол) — чемпионат Эстонии по футболу.
  — чемпионат Эстонии по футболу среди женщин.
 Мейстрилига (хоккей с шайбой) — чемпионат Эстонии по хоккею с шайбой.
 Мейстрилига (баскетбол) — чемпионат Эстонии по баскетболу.
 Мейстрилига (баскетбол, женщины) — чемпионат Эстонии по баскетболу среди женщин.